Гальванізація - термін, що походить від імені італійського фізіолога Луїджі Гальвані, означає «пов'язаний з електрикою»
 Гальванізація — метод покриття одного металу яким-небудь іншим шляхом електролізу.
 Гальванізація (електротерапія) — одна із процедур електротерапії із застосуванням постійного струму.